Анатолий Поляков:
 Поляков, Анатолий Николаевич (1936—2009) — генерал-майор.
 Поляков, Анатолий Сергеевич (род. 1980) — пловец.